И́горь Алекса́ндрович Драгунов () — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник московского ЦСКА. Выступал за «армейцев» в молодёжном первенстве.

В 2011 году сыграл 13 игр за клуб Высшей латвийской лиги «Юрмала». Уже летом того же года защитник вернулся в Россию. В течение двух сезонов он защищал цвета команды «Псков-747».

С лета 2013 года до конца 2016 года выступал за московское «Строгино». С 2017 года выступал за московский клуб «Велес».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Юрмала»
Игроки ФК «Псков-747»
Игроки ФК «Строгино»
Игроки ФК «Велес»